Palazzo del Banco di Napoli – palazzo di Napoli in Campania
 Palazzo del Banco di Napoli – palazzo di Potenza in Basilicata
 Palazzo del Banco di Napoli – palazzo di Reggio Calabria in Calabria